Majorquin peut faire référence à :
 Majorquin/e (en catalan : Mallorquí/ina et en espagnol : Mallorquín/ina), gentilé en français de l'île de Majorque.
 Majorquin, mallorquín ou mallorquin, race de chevaux de selle à la robe noire, autochtone de Majorque.
 Majorquin, dialecte catalan parlé sur l'île de Majorque.

Voir aussi 
 

Gentilé